Маккеррас () — англоязычная фамилия. Известные носители:
 Маккеррас, Иэн (1898—1980) — австралийский энтомолог, президент Австралийского энтомологического общества.
Маккеррас, Жозефина (1896–1971) — австралийский энтомолог, жена Иэна Маккерраса.
 Маккеррас, Чарльз (1925—2010) — австралийский дирижёр.